Die Saison 2017/18 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 14. Oktober 2017 und endete am 28. April 2018. Als Deutscher Meister ging der SSC Palmberg Schwerin hervor.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 VC Olympia Berlin
 Dresdner SC
 Schwarz-Weiss Erfurt
 USC Münster
 SC Potsdam
 SSC Palmberg Schwerin
 Allianz MTV Stuttgart
 VfB Suhl Lotto Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der SSC Palmberg Schwerin an. Zurückgezogen hatte der Köpenicker SC aus Berlin, Aufsteiger gab es keine. Wie in der Vorsaison startete das Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin mit einem Sonderspielrecht.

Hauptrunde

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze waren für die Playoffs qualifiziert. Bis auf das Playoff-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv

2017/18
Volleyballsaison 2017/18